Chhāgalnāiya är en ort i Bangladesh.   Den ligger i provinsen Chittagong, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Dhaka. Chhāgalnāiya ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Chhāgalnāiya är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Chhāgalnāiya. Närmaste större samhälle är Feni,  km väster om Chhāgalnāiya.

Trakten runt Chhāgalnāiya består till största delen av jordbruksmark. Runt Chhāgalnāiya är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Chittagong (provins)